België:
 Bedford House Cemetery bij de Ieperboog
Canada:
Bedford (Canada)

Engeland:
Bedford (Engeland)
Bedford (district)

Verenigde Staten:
Bedford (Indiana) 
Bedford (Iowa) 
Bedford (Kentucky)
Bedford (Massachusetts)
Bedford (New Hampshire)
Bedford (New York)
Bedford (Ohio) 
Bedford (Pennsylvania) 
Bedford (Texas) 
Bedford (Virginia) 
Bedford (Wyoming) 

Bedrijven:
Bedford (vrachtwagenmerk), Brits producent van bedrijfswagens